Ча́рны-Дуна́ец () — различные значения.

Населённый пункт 
 Чарны-Дунаец — село в Новотаргском повяте Малопольского воеводства.

Административная единица 
 Чарны-Дунаец (гмина) — сельская гмина в Новотаргском повяте Малопольского воеводства.

Река 
 Чарны-Дунаец (река) — река в Польше.